Чуевка — название населённых пунктов в России:

 Чуевка — село в Тамбовском районе Амурской области.
 Чуевка — бывшее село в Добринском районе Липецкой области, ныне часть посёлка Добринка.